Andrew Murray kan syfta på bland andra:
 
* Andy Murray (född 1987), skotsk tennisspelare
 Andrew Murray (född 1981), kanadensisk ishockeyspelare
 Andrew Murray, 1:e viscount Dunedin (1849–1942), skotsk politiker och jurist
 Andrew Dickson Murray (1812–1878), skotsk botaniker och entomolog   
Andrew Murray (1828–1917), sydafrikansk författare och helgelseförkunnare